Gertrud, Gertrude oder Gertraud steht für:

 Gertrud (Vorname), ein weiblicher Vorname – dort auch zu Namensträgerinnen

Gertrud, namentlich:
 Gertrud (Hesse), Roman von Hermann Hesse
 Gertrud (Schleef), Roman von Einar Schleef
 (710) Gertrud, Asteroid
 Zeche Gertrud, Bergwerk im Harz
 Gertrud (Film), Film von Carl Theodor Dreyer aus dem Jahr 1964
 Die Reise zum Mittelpunkt der Erde (1959)#Gêrtrût, die Ente Gêrtrûd, die in der Verfilmung, nicht aber im Roman Jules Vernes erscheint
 Unternehmen Gertrud

Gertrude, namentlich:
 Decknamen einer U-Boot-Kommunikationstechnik, siehe Akustische Unterwassertelefonie
 Gertrude Rock, zwischen 2003 und 2006 untergegangener Klippenfelsen vor der Nordküste des Viktorialands

Siehe auch:
 Sankt Gertrud (Gertrude, Gertrudis, Gertraud)